Le terme Manneken-Pis peut faire référence à :
 la statue du Manneken-Pis de Bruxelles
 la statue du Manneken-Pis de Grammont
 la statue du Manneken-Pis de Coxyde
 la statue du Manneken-Pis de Westmeerbeek 
 la statue du Manneken-Pis de Broxeele 
 la statue du Manneken-Pis de Colmar
 un film de 1995
 un court-métrage de 1913 : Saïda a enlevé Manneken-Pis